La nazionale di pallavolo femminile della Cina è una squadra asiatica ed oceaniana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Cina ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Cina.

Rosa 
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato asiatico e oceaniano

Volleyball Nations League

World Grand Prix

Coppa del Mondo

Grand Champions Cup

Giochi asiatici

Coppa asiatica

Montreux Volley Masters

Piemonte Woman Cup

World Top Four

World Super Challenge

Goodwill Games

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 
Pallavolo